Seznam divizij z zaporedno številko 93.

Seznam 
 Pehotne
 93. pehotna divizija (ZDA)
 93. pehotna divizija (Wehrmacht)

Glej tudi